Нальжовске-Гори () — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Клатови Пльзенского края.

География 
Расположен в 12 км к западу от города Гораждёвице, на высоте 494 м над уровнем моря.

Части города 
 Крутенице
 Летови
 Мирженице
 Нальжови
 Непрохови
 Отешин
 Седлечко
 Стршибрне-Гори
 Техонице
 Усталеч
 Веленови
 Заградка
 Ждяр

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1380 году. В 2008 году Нальжовске-Гори был возвращён статус города.

Население

Города-побратимы 
  Китцинген, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края